Forbin-Janson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Auguste-Marie-Joseph de Forbin-Janson (1785–1844), französischer Graf, Bischof von Nancy, Gründer des Päpstlichen Kindermissionswerkes
 Joseph Palamede de Forbin-Janson (1726–1809), französischer General
 Toussaint de Forbin-Janson  (Cardinal de Janson; 1631–1713), französischer katholischer Kardinal und Bischof